Dubravko Pavličić (1967-), joueur croate de football ;
 Pavao Pavličić (1946-), écrivain, essayiste et traducteur croate.